90210 è un singolo del rapper statunitense Travis Scott, pubblicato il 2 settembre 2015 in collaborazione con Kacy Hill.

Tracce

Note